Der er flere regenter med navnet August 1. Se:

 August 1. (1526–1586) – kurfyrste af Sachsen 1553–1586
 August 1. (1568–1636) – hertug af Braunschweig-Lüneburg 1633–1636
 August 1. (1575–1653) – fyrste af Anhalt-Plötzkau 1603–1653
 August 1. (1783–1853) – storhertug af Oldenburg 1829–1853